La Pro A 2007-2008 è stata la 86ª edizione del massimo campionato francese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP francese:  Nando de Colo, 
MVP straniero:  Marc Salyers, 
Allenatore dell'anno:  Christian Monschau, 
Giocatore rivelazione:  Nicolas Batum, 
Miglior difensore:  Dounia Issa,

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2007
Pallacanestro nel 2008
2007-2008